Еквівалентний діаметр тіла
 Еквівалентний діаметр труби